XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) — протоколо-независимый оптический трансивер горячей замены, обычно работающий на длинах волны 850 нм, 1310 нм или 1550 нм на скорости 10 гигабит в секунду в стандартах SONET/SDH, Fibre Channel, gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и других применениях, включая каналы WDM. XFP включает в себя цифровую диагностику, аналогичную SFF-8472, но более расширенную, чтобы дать надёжный инструмент для управления. По размерам XFP немного больше, чем SFP и SFP+.

Электрическая спецификация интерфейса XFP является частью спецификации XFP Multi Source Agreement.

XFP разработана XFP Multi Source Agreement Group.

Конкретные применения XFP 
 10 Gigabit Ethernet
 10 Gigabit/sec Fibre Channel
 SONET OC-192
 SDH STM-64
 OTN OTU-2
 Параллельные оптические линии

Типы XFP-модулей
XFP-модули существуют в вариантах с различными комбинациями приёмника (RX) и передатчика (TX), что позволяет выбрать необходимую комбинацию для заданного соединения, исходя из используемого типа оптоволоконного кабеля: многомод (MM) или одномод (SM).
Разновидности XFP-модулей и их обозначения:
 850 нм 300 м MMF — SR  
 1310 нм 10 км SMF — LR
 1310 нм 0.22 км MMF — LRM
 1550 нм 40 км SMF — ER
 1550 нм 80 км SMF — ZR
 1270/1330 нм 10 км SMF, 1490/1550 нм 80 км SMF, — BX
CH17~CH61 - DWDM 

Существует также CWDM и одноволоконные двунаправленные (1270/1330 нм UpStream/DownStream) XFP-модули.

См. также 
 SFP-трансивер

Ссылки 
 Техническая информация об XFP SR/LR  
Наглядный обзор оптических передатчиков, Хабрахабр (блог), 2014
Типы трансивера XFP
 

Волоконно-оптическая связь
Сетевые стандарты
Ethernet